SOD steht für:

 Segregation of Duties, siehe Funktionstrennung
 Security Object Data, Digitale Signatur der Chipdaten in einem MRTD
 Sicherheit- und Ordnungsdienst, uniformierte Streifen der DB Sicherheit
 Small Outline Diode (Band)
 Small Outline Diode, eine Chipgehäuse-Form für SMD-Dioden, siehe Surface Mounted Device
 Son of Dork, eine britische Band
 Special Olympics Deutschland, Sportverband für Menschen mit einer geistigen Behinderung
 Sphincter-oddi-Dysfunktion, siehe Papilla duodeni major
 Storage On Demand ist eine Nutzungsform von IT-Speicher-Systemen, siehe On-Demand
 (IT-)Service On-Demand
 Stormtroopers of Death
 Südtiroler Ordnungsdienst
 Superoxiddismutase
 System on Display
 Priesterbruderschaft der Diözesanarbeiter des Heiligsten Herzens Jesu

Sod bezeichnet
 Sodbrunnen, regional: gegrabener Brunnen
 einige Wörter, die vom Begriff Sieden abstammen, darunter
 im Niedersächsischen die Menge an Wasser, die zu einem Gebräu Bier nötig ist
 eine Brühe
 den Auslöser des Sodbrennens, siehe Refluxösophagitis

sod steht für:
 studio orchester duisburg

Siehe auch:
 Sods Gesetz, siehe auch: Murphys Gesetz

SOD